Михаил Михайлович Фёдоров:
 Фёдоров, Михаил Михайлович (1858—1949) — российский управляющий министерством торговли и промышленности.
 Фёдоров, Михаил Михайлович (1867—1945) — советский учёный в области горной механики, академик Академии наук УССР.
 Фёдоров, Михаил Михайлович (1920—2007) — советский и российский учёный-правовед.